UKX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ust-kut (Russia)